Troglodita y trogloditismo pueden referirse a:

 Que habita en cavernas.
 Pueblo troglodita.
 Persona bárbara y cruel.

 Troglodytes, género de pájaros.

Otros usos
 Hombre de las cavernas
 Hábitat troglodítico
 Vivienda troglodítica
 Trogloturismo
 Pan troglodytes (chimpancé)